Joghazi Jrambar är en reservoar i Azerbajdzjan, på gränsen till Armenien. Den ligger i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Joghazi Jrambar ligger  meter över havet. Arean är  kvadratkilometer. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Joghazi Jrambar. Den sträcker sig 1,5 kilometer i nord-sydlig riktning, och 3,1 kilometer i öst-västlig riktning.

I övrigt finns följande vid Joghazi Jrambar:

 Karakhan (ett vattendrag)
 Voskepar (ett vattendrag)

Trakten runt Joghazi Jrambar består i huvudsak av gräsmarker. Runt Joghazi Jrambar är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Qazach
Insjöar i Azerbajdzjan större än 1 kvadratkilometer
Insjöar i Tavusj
Vattenmagasin i Azerbajdzjan